

Eventos 
 J. Haydn, os quartetos números 31 a 36.
 N. Piccinni, Antígona (ópera).

Nascimentos

Falecimentos 

 
1771